Plaatsen
Wust-Fischbeck, gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Wust (bij Schönhausen), plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Wust Jorgen, Roemeense gemeente in het district Satu Mare

 Personen
Hendrik Wüst, Duitse politicus
Ireen Wüst, Nederlandse schaatsster
Marcel Wüst, voormalig Duits wielrenner